Adam Matthews (1992-), footballeur gallois ;
  (1873–1949), Lieutenant Gouverneur de l'Ontario ;
 Cheyna Matthews (née en 1993), footballeuse jamaïcaine ;
 Christopher Matthews (né en 1945), journaliste américain ;
 Clayton Matthews (1918-2004), écrivain américain, auteur de romans et nouvelles de genres populaires ;
 Dakin Matthews (1940-), acteur américain ;
 Dave Matthews (1967-), musicien naturalisé américain, leader, chanteur et guitariste du Dave Matthews Band ;
 Deborah Matthews (née en 1953), femme politique canadienne ;
 Don Matthews (1939-2017), entraîneur américain de football ;
 Francis Matthews (1927-2014), acteur de télévision britannique ;
 Henry Matthews (1826-1913) homme politique britannique ;
 Herbert Matthews (1900-1977), journaliste américain ;
 Jack Matthews (1920-2012), joueur gallois de rugby à XV ;
 Jake Matthews (1992-), joueur américain de football américain;
 Jason Matthews (1951-), écrivain américain, auteur de roman d'espionnage ;
 Jason Matthews (1970-), boxeur anglais ;
 Jeffery Matthews (?-), artiste britannique, créateur de timbres-poste ;
 Jessie Matthews (1907-1981), danseuse, chanteuse et actrice britannique ;
 John F. Matthews (1940-), historien britannique ;
 Kenneth Matthews (1934-2019), athlète britannique ;
 Lester Matthews (1900-1975), acteur britannique ;
 Michael Matthews (1990-), coureur cycliste australien ;
 Nicole Matthews (1987-), catcheuse (lutteuse professionnelle) canadienne ;
 Patricia Matthews (1927-2006), écrivain américain de romances et de romans policiers ;
 Paul Matthews (1983-), triathlète australien ;
 Paul Taunton Matthews (1919-1987), physicien britannique ;
 Phillip Matthews (1960-), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Philippa Matthews, nom de mariage de Pippa Middleton (1983-...), socialite et sœur de James et Catherine Middleton ;
 
 Ronald Matthews (?-), premier batteur du groupe de hard rock britannique Iron Maiden ;
 Rupert Matthews (1961-), homme politique britannique ;
 Stanley Matthews (1915-2000), footballeur anglais ;
 Stanley Matthews (1945-), joueur de tennis anglais, fils du précédent ;
 Thomas James Matthews (1884-1943), joueur australien de cricket ;
 Vincent Matthews (1947-), athlète américain ;
 Vincent Joseph Matthews (1929-2010), homme politique sud-africain ;
 Wesley Matthews (1959-), joueur américain de basket-ball ;
 Wesley Matthews (1986-), joueur américain de basket-ball, fils du précédent ;
 William Matthews (1947-), homme politique canadien ;
 William Pierce Matthews (1951-), joueur de football américain.

Personnages de fiction 
 Paige Matthews, personnage de fiction et une des trois héroïnes de la série télévisée Charmed, interprétée par l'actrice Rose McGowan.
 Kenny Matthews, personnage du jeu vidéo Obscure.

Toponyme 

 Matthews, ville de Caroline du Nord aux États-Unis.
 Matthews, une ville du comté de New Madrid, dans le Missouri, aux États-Unis.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais